«Съешь свой макияж» () — американский короткометражный чёрно-белый фильм Джона Уотерса, снятый в 1968 году.

Сюжет 
Сумасшедшая нянька похищает молодых девушек и принуждает их сначала съедать содержимое свой косметички, после начинаются издевательства, а в завершении несчастная должна инсценировать свою смерть. За всем этим безобразием с упоением наблюдает её бойфренд и его сумасшедшие дружки. Одна из тех, кто лицезреет сие действо, задумавшись, отправляется в свои фантазии, где она в образе Джеки Кеннеди едет в машине со своим мужем в день, когда его застрелят.

В ролях 
 Мэлкам Соул — нянька
 Дэвид Локари — парень няньки
 Дивайн — «Джеки Кеннеди»
 Говард Грубер — Джон Кеннеди
 Мэри Вивиан Пирс — похищенная модель
 Мона Монтгомери — похищенная модель
 Джордж Фиггс — Прекрасный принц

Производство 
Как и все фильмы Уотерса, этот снимался в Балтиморе, Мэриленд. Это первый фильм, который снимался на 16-мм киноплёнку, предыдущие работы Уотерс снимал на 8-мм.

Релиз 
Первый показ фильма состоялся 23 февраля 1968 года в местной церкви. Картина более никогда не выходила в кинотеатрах, либо на видео. Лишь в 2004 году фильм впервые за долгое время показали на большом экране в рамках ретроспективного фестиваля фильмов Джона Уотерса.

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на официальном сайте «Dreamland»

Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1968 года
Фильмы на английском языке
Кинокомедии США
Короткометражные фильмы США
Короткометражные фильмы 1960-х годов